Friedrich Drews ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Drews (Politiker, 1878) (1878–1951), deutscher Bäckermeister und Politiker der SPD
 Friedrich Drews (Politiker, 1898) (1898–1958), deutscher Politiker